ISN est un sigle qui peut désigner :
 Idioma de Signos Nicaragüense, la langue des signes utilisée au Nicaragua ;
 Informatique et sciences du numérique, un enseignement de spécialité de terminale série scientifique de la réforme des lycées de 2012 ;
 Initial Sequence Number, un type de numéro échangé dans la séquence initiale d’un message TCP ;
 International Relations and Security Network, un service d’information en ligne traitant des relations internationales et de la politique de sécurité.